Финал Кубка УЕФА 2003 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 2002/03, 32-го сезона в истории Кубка УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 21 мая 2003 года, на стадионе «Олимпийский» в Севилье. В матче встретились шотландский «Селтик» и португальский «Порту».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок УЕФА 2002/2003

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2003
Кубок УЕФА
Май 2003 года
Лига Европы УЕФА 2003
События 21 мая
Международные соревнования по футболу в Испании
Международные спортивные соревнования в Севилье
Спорт в Испании в 2003 году
Спорт в Шотландии в 2003 году
Спорт в Португалии в 2003 году